Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Neptun, d’après le dieu romain de l’eau douce et de la mer :

 Le , un sous-marin de  lancé en 1942 et désarmé en 1966.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1979 et désarmé en 1998. Il est maintenant un navire musée.

Notes et références